Macqueen oder MacQueen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Tulloch Macqueen (* 1974), englischer Schauspieler
 Allan Macqueen, australischer Hersteller von Motoren und Automobilen
 Dave MacQueen (* 1959), kanadischer Eishockeytrainer
 Duncan J. Macqueen (fl. 1997), Botaniker 
 Elidh MacQueen (* 1986), britische Schauspielerin, Stuntfrau und Model
 Harry Macqueen (* 1984), englischer Bühnen- und Filmschauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Jamie MacQueen (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 John Macqueen Cowan (1892–1960), schottischer Botaniker
 John Macqueen (1895–1969), schottischer Arzt und medizinischer Administrator für das britische Mandatsgebiet Palestina
 Rod Macqueen (* 1949), australischer Rugbyspieler und -trainer
 Billy Macqueen (* 1901), britischer Fernsehproduzent
 Kenneth Macqueen (1897–1960), australischer Künstler